Рио де Абахо има више значења:

 Рио де Абахо (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио де Абахо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику